Norge steht für:
 Norwegen in der Landessprache Bokmål
 Norge (Virginia), Unincorporated Community im James City County, USA
 Norge (Oklahoma), Ort im Grady County (Oklahoma), USA
 (11871) Norge, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Norge (Luftschiff), 1926 von Roald Amundsen zur Erkundung der Arktik genutzt
 Norge (Schiff, 1900), 1940 versenktes norwegisches Küstenpanzerschiff 
 Norge (Schiff, 1937), königliche-norwegische Yacht 
 Norge (Schiff, 1881), 1904 gesunkener dänischer Passagierdampfer
 TVNorge, norwegischer Fernsehsender

Norge ist das Pseudonym folgender Personen:
 Georges Mogin (1898–1990), belgischer frankophoner Dichter

Siehe auch:
 Norvegia
 Norway
 Norwegian